Franco Crivelli (Buenos Aires, ) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000 y TC Mouras.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de TC Mouras
Pilotos de TC2000 Series